Шкалирование — метод моделирования реальных процессов при помощи шкал.
 Шкалирование — метод присвоения как числовых, так и нечисловых, значений отдельным атрибутам некоторой системы.
Шкалирование позволяет разбить описание сложного процесса на описание параметров по отдельным шкалам. В результате в применении к экономическим задачам, например, можно получить представление об области интересов потребителя, исследовать важность каждой шкалы для него.